En relations internationales le balancing (« équilibrage ») fait référence au fait pour un État de rejoindre une coalition d'autres États faibles afin de contrer l'influence d'un État ou d'une coalition plus forts.
Dans la théorie du droit, le balancing est la mise en balance d'intérêts dans un jugement fondé sur une théorie de la proportionnalité.

Relations internationales
Théorie du droit